Гуме́нный, Гумённый — русская фамилия. Происходит от слова «гумно» — место, где ставят хлеб в кладях и где его молотят.

Известные носители 
 Гуменный, Александр Валерьевич (род. 1964) — российский тренер
 Гуменный, Василий Филиппович (род. 1957) — государственный деятель непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Министр здравоохранения ПМР с 2012 по 2013 год.
 Гумённый, Виктор Васильевич (род. 1959) — российский военачальник, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации — командующий Войсками противовоздушной и противоракетной обороны, генерал-лейтенант.
 Гуменный, Дмитрий Юрьевич (род. 1992) — российский диджей, музыкальный продюсер, радиоведущий, видеоблогер (ютубер).

См. также 
 Гуменне (значения)